Оллан Конли Касселл (; ) — американский легкоатлет, который специализировался в беге на короткие дистанции.

Биография 
Олимпийский чемпион в эстафете 4×400 метров (1964).

На Олимпиаде 1964 года также участвовал в беге на 400 метров, однако остановился на полуфинальной стадии.

Чемпион (в эстафетах 4×100 и 4×400 метров) и серебряный призёр (в беге на 200 метров) Панамериканских игр (1963).

Чемпион США в беге на 220 ярдов (1957) и 440 ярдов (1965).

Экс-рекордсмен мира в эстафете 4×400 метров.

После завершения спортивной карьеры работал техническим и исполнительным директором Любительского спортивного союза и Федерации лёгкой атлетики США.

Вице-президент ИААФ (1984—1999).

Примечания

Ссылки 
 Справочник по хронологии мировых рекордов  на сайте Мировой лёгкой атлетики

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Спортивные функционеры США
ИААФ